Dobrinci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Dobrinci – wieś w Serbii, w Wojwodinie